Чемпионат России по конькобежному спорту в классическом многоборье 1998 года — 36-й чемпионат России, который прошёл 28 февраля — 1 марта в Екатеринбурге на катке спорткомбината «Юность». В первенстве приняли участие 45 конькобежцев (23 мужчины и 22 женщины).

Чемпионом России среди мужчин стал Анатолий Крашенинин из Челябинска, призёрами — Дмитрий Красовский (Екатеринбург) и Андрей Кривошеев (Уфа). У женщин первенствовала Татьяна Трапезникова (Уфа). Серебро завоевала Светлана Высокова (Краснотурьинск), бронзу — Анна Савельева из Москвы.

Расписание чемпионата

Результаты чемпионата

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты чемпионата России-1998 в классическом многоборье на сайте Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft
 Результаты чемпионатов России на сайте «Общество нержавого конька»

Чемпионаты России по конькобежному спорту
Чемпионаты России в 1998 году
1990-е годы в Свердловской области
Конькобежный спорт
Февраль 1998 года
Март 1998 года
1998 год в конькобежном спорте